Verde — cor
La Verde — cidade na Argentina

Rio Verde

Desambiguações de cores